Dobrovo se poate referi la:

Dobrovo, Kiustendil (în bulgară Доброво), un sat în comuna Boboșevo, regiunea Kiustendil, Bulgaria
Dobrovo, Slovenia, sat din comuna Brda, Slovenia